Cet article présente la liste alphabétique des objets de Dragon Ball.

A

Absorbeur d'énergie 
L'absorbeur d'énergie est un objet de Babidi en forme de saucière avec une sorte de pointe au bout de l'objet et qui sert à absorber l'énergie de personnes. Kaio Shin et Kibito ont laissé Yam et Spopovitch prendre l'énergie de Son Gohan pour pouvoir les suivre jusqu'à la cachette du vaisseau de Babidi et en connaître l'emplacement.

Armure de combat 
L’armure de combat est une technologie employée principalement par les soldats de l'armée de Freezer et leurs affiliés, notamment les Saiyans. C'est une armure portée le plus souvent par-dessus une combinaison, dotée le plus souvent d'épaulières et parfois d'une sorte de « jupe » ressemblant aux épaulières, bien que d'anciennes versions existent sans les épaulières et la jupe. C'est une armure composée d'un matériau assez résistant et particulièrement élastique malgré son aspect solide, en effet une telle armure peut parfaitement encaisser la transformation d'un Saiyan en singe géant. Lors de la saga Cell, Bulma conçoit des armures de combat pour Son Goku, Son Gohan, Vegeta et Trunks (du futur), mais ensuite ces dernières n'apparaîtront plus.

Autocuiseur 
L’autocuiseur, ressemblant à un cuiseur de riz, n’a rien de spécial en lui-même, mais c'est dans celui-ci que Mutaito emprisonne le démon Piccolo, en utilisant le Mafuba.

B

Boule magique 
Il s’agit de la boule sur laquelle est continuellement assis Baba la voyante. C’est grâce à elle que Baba la voyante peut répondre à tout.

C

Carapace 
C’est une carapace de tortue très lourde que porte Kamé Sennin en permanence afin de se maintenir en forme. La majorité de l’entraînement de ses élèves consiste à porter des carapaces de plus en plus lourdes en effectuant diverses corvées.

Canon kikoha 
Le canon kikoha est une arme de poing utilisée par certains soldats de l'armée de Freezer. L'appareil ressemble à un petit canon relié par un fil au scouter que porte le combattant, lequel passe un de ses bras dans l'appareil. Une fois la cible visée, l'utilisateur n'a plus qu'à presser la gâchette située sous le canon. L'arme envoie alors un kikoha sur la cible. On ne sait pas si l'appareil forme le kikoha en utilisant l'énergie de l'utilisateur ou s'il se sert de ses propres ressources. Il est également possible qu'il adapte la puissance de l'attaque en fonction des données que lui fournit le scouter, dans la limite de la puissance de l'utilisateur.

Dans le manga, on remarque que seul les hommes de Freezer possédant une faible puissance utilisent ces armes. Il se peut que ceux qui les utilisent ne soient pas capables de produire des kikoha naturellement.

D

Dragon Balls

Dragon Radar 
Le  est un appareil permettant de repérer la position des Dragon Balls.

C’est un petit appareil qui tient dans une main et qui a la taille d'un petit réveil ou d'une grosse montre de gousset. L'écran ressemble plus à un sonar de sous-marin de couleur vert.

Le  a été construit par Bulma pour qu'elle puisse retrouver rapidement et avec précision la position des Dragon Balls comparé aux méthodes de recherches classiques. C'est dû au fait que les Dragon Balls émettent une faible pulsion électromagnétique que le radar peut détecter.

La zone de recherche peut varier grâce au zoom. Le radar peut balayer l'horizon sur des distances plus ou moins grandes que l'on peut choisir grâce au bouton situé sur le dessus du radar.

Il apparaît pour la première fois dans le manga et anime Dragon Ball mais sera fréquemment utilisé par Goku et ses amis.

La technologie utilisée par Bulma pour construire ce radar est très développée :
 Pendant la période Dragon Ball, l'armée du Red Ribon possède son propre radar mais se trouve beaucoup moins puissant et efficace comparé à celui de Bulma ce qui explique pourquoi Son Goku atteint facilement les zones de recherche couvertes par l'armée et trouve la Dragon Ball avant eux.
 Lorsque Son Goku rencontre Aralé, il apporte le radar à Senbei Norimaki, personnage et scientifique de génie du manga Dr Slump, mais se retrouve complètement dépassé par cette technologie.

E

Élixir divin 
L’ est une eau détenue par Maître Karin et créée par Dieu. Elle est contenu dans une théière et permet de révéler la force cachée d’une personne. Cette eau est extrêmement dangereuse car si la personne ne possède aucune force cachée, elle peut y laisser la vie. Seules  y ont eu accès mais aucune n’y a survécu. Son Goku est donc la  et la première personne à y survivre, grâce à sa capacité de se transformer en Oozaru, comme le montre l'aura du singe géant superposée à Son Goku quand il absorbe le liquide.

Dans l’anime, Maître Karin envoie Son Goku et Yajirobé à l’intérieur d’une de ses jarres qui les envoie dans un labyrinthe de glace. Après plusieurs hallucinations, ils parviennent à la fin face à un monstre qu’on ne voit que très peu qui sort d’un lac. C’est ce monstre qui donne l’élixir divin à Son Goku.

Élixir sacré 
L’ est une jarre remplie d’eau qui se trouve au temple de Maître Karin. Pour l’obtenir, la personne doit attraper la jarre que Maître Karin garde près de lui. Celui-ci fait passer cette eau ordinaire pour un élixir capable d’accroître la force d’une personne. En réalité, la force obtenue provient de l’escalade à mains nues de la tour Karin et le fait d’éviter les attaques de Maître Karin et d’attraper la jarre qu’il garde, le tout à une haute altitude où l’oxygène est rare.

Éventail magique 
L’, appartenant à Kamé Sennin, a la propriété de faire survenir une tempête, un gros nuage ou un orage selon que l’on évente une, deux ou trois fois. Gyumao en a besoin pour éteindre l’incendie monstrueux de son palais.

Il charge Son Goku d’aller le récupérer chez Kamé Sennin en échange d’une Dragon Ball mais celui-ci s’en servait comme dessous-de-plat et l’a jeté.

H

Hop-pop Capsule 
Une , également connu sous le nom de Capsule Hoi-poi, est un dispositif technique imaginaire. Elles ont été inventées par le père de Bulma et fondateur de la Capsule Corp, le professeur Brief.

Leur nom leur vient vraisemblablement du fait que Bulma prononce toujours le mot  au moment de la lancer et que le son du lancer en question qui suit est retranscrit comme .

Elles permettent de stocker tous types d'objets (voiture, maison, machine à voyager dans le temps) par un procédé de miniaturisation. Pour utiliser une capsule, il suffit d'appuyer sur le déclencheur et de la lancer au loin, et son contenu apparaît alors à sa taille réelle. Une pression sur un autre bouton situé sur l'objet libéré permet de le récupérer en capsule.

La production de capsules a fait de la famille de Bulma et Vegeta l'une des familles les plus riches de la Terre.

On retrouve le même principe dans le dessin animé Pokémon, où les « monstres de poche » sont transportés dans des Poké balls.

J

Jarres magiques 
Dans l’anime, ces jarres sont en la possession de Maître Karin. La première jarre décrit le passé, la deuxième le présent et la troisième le futur. Ainsi, il peut savoir tout ce qui se passe sur Terre.

K

Kacchin 
Le  est, d’après Kaio Shin, le matériau le plus solide de l’univers. Il en fabrique un bloc pour tester la résistance de la Z-Sword, réputée pour être l’épée légendaire, mais celle-ci cède et se brise.

Kinto-un

M

Montre miniaturisante 
La , conçue par Bulma, permet de réduire sa taille à volonté. Bulma, qui ne peut monter sur le nuage supersonique, l’utilise pour voyager dans le kimono de Son Goku. Elle la remet finalement à Kamé Sennin en échange d’un sous-marin pour trouver une Dragon Ball (mais celui-ci s’en sert pour faire du voyeurisme).

Moto de Yamcha 
Il s’agit d’une moto sans roue qui s’utilise debout et dont Yamcha se sert pour attaquer Son Goku et Bulma lors de leur première rencontre. Sa principale particularité est qu’il est le premier objet futuriste à apparaître dans Dragon Ball.

N

Nyoï Bo 
Le , également connu sous les noms de bâton magique et Nyo-i Bô, est un bâton qui s'allonge ou se rétrécit à volonté.

Il appartient à Son Goku qui le tient de son grand-père Son Gohan. Sa formidable capacité de déformation en fait une arme redoutable.

En réalité, le bâton est originellement fait pour relier le sanctuaire du Tout-Puissant à la Terre. C'est Maître Karin qui en avait la garde mais, croyant que personne n'en aurait besoin, il le confia à Kamé Sennin qui en fit cadeau à Son Gohan.

C'est après la mort du démon Piccolo que Son Goku apprend la vérité par Maître Karin. En plantant une extrémité du bâton dans un réceptacle au sommet de la tour Karin et en l'allongeant, Goku put monter jusqu'au sanctuaire et ainsi rencontrer le Tout-Puissant. Arrivé en haut, le bâton se bloque dans un trou. L'ayant récupéré après son entraînement avec le Tout-Puissant comme il est possible de le voir lors des retrouvailles avec ses amis au  Tenkaichi Budokai, Son Goku s'en sert une dernière fois pour sortir des flammes magiques sur le mont des cinq éléments.

 À propos du nom
Anciennement traduit « bâton magique » dans la série télévisée et la première traduction du manga, puis « Nyo-i Bô » dans la traduction intermédiaire, il est désormais traduit par « Nyoï Bo » dans la Perfect Edition. Nyoï Bo signifie bâton qui obéit au doigt et à l’œil.

P

Pod de transport de Freezer 
Le  est un pod de transport de forme ronde pour une personne utilisé pour les déplacements quotidiens de Freezer. Il utilise un système antigravitationnel lui permettant de léviter au-dessus du sol et peut se déplacer dans l’espace. Il se commande grâce à un clavier situé à l’intérieur.

Potalas 
Les  sont des boucles d'oreille magiques détenues et normalement utilisées par les Kaio Shin. Elles permettent la fusion irréversible de deux personnes lorsque celles-ci portent chacune l'une de deux boucles jumelles. C'est à elles que l'on doit la naissance de Vegetto, Kibitoshin et le doyen Kaio Shin.

L'effet des potalas est plus puissant que celui de la fusion métamole. Ce type de fusion est en principe définitif : une fois fusionnés, les deux personnes ne peuvent plus se séparer, exception faite de Vegeto, pour qui la fusion s'annule après s'être laissé absorber par Boo, à cause de l'air malsain de son corps (d'après Vegeta).

À noter que la fusion par potalas est bien plus facile à mettre en œuvre que la danse de la fusion. Tout type d'être vivant semble pouvoir fusionner et il n'y a a priori aucune exigence à respecter pour qu'elle fonctionne contrairement à la fusion métamole (personnes de même taille et de même puissance, perfection de la danse...).

Dans l'arc de Trunks de la série Dragon Ball Super, Gowasu, le Kaio Shin de l'univers 10, annonce à Son Goku et Vegeta que lorsque cette fusion est effectuée entre deux personnes qui ne sont pas des Kaio Shin, elle ne peut durer qu'une heure au maximum. Chose que le Vieux Kaio Shin ignorait puisqu'il avait annoncé à Son Goku pendant l'arc Boo que cette union était définitive. Cela explique donc pourquoi Vegetto a dé-fusionné durant le combat contre Boo.

PP Candy 
Le  est un petit bonbon rond fabriqué par Bulma. Sa particularité est lorsque quelqu’un siffle, celui qui a mangé le bonbon est atteint de fortes douleurs d’estomac. Les effets du PP Candy ne s’estompent qu’au bout d’un mois.

Elle en offre un à Oolong sans que celui-ci n’en connaisse les effets. Elle lui en offre un afin que celui-ci n’essaye pas de s’enfuir à n’importe quel moment. Il doit désormais aider et accompagner Bulma et Son Goku dans leur quête au risque d’avoir mal au ventre.

Dans l’anime Dragon Ball, les effets secondaires du PP Candy sont plus explicites : lorsque Bulma crie  (ce qui explique le nom du bonbon), Oolong est immédiatement atteint d’une diarrhée fulgurante.

Punch Machine 
La  est un appareil permettant de calculer la puissance de frappe d’une personne en donnant un coup de poing sur une surface matelassée. Elle est utilisée lors du  Tenkaichi Budokai pour déterminer les concurrents qui y participeront. Le champion du monde des arts martiaux,  Satan passe en premier et réalise un total de 137 points. Les premiers combattants font tous moins de 137 points mais à partir de C-18, la donne change. Celle-ci fait 774 points en retenant sa réelle force. Les organisateurs pensant à un défaut de la machine, elle recommence et se limite en faisant 203 points, Krilin avec 192 points, Son Goku avec 186 points, Piccolo avec 210 points et Vegeta qui finit en détruisant la machine.

S

Saibaiman 
Un saibaman est un guerrier de petite taille issu d'une graine plantée et arrosée, arrivant très vite à maturité. Agressif et relativement puissant, il peut tester les capacités d'un combattant. Nappa et Vegeta les utilisent ainsi quand un scouter est incapable de donner le niveau de puissance d'un combattant. Les Saibamen possèdent juste assez d'intelligence pour comprendre les ordres donnés par leurs dirigeants. Ainsi, ils ne peuvent jamais se révolter. Ils ont aussi la capacité de s'autodétruire en explosant et ainsi tuer leur adversaire avec eux (Yamcha meurt de cette façon lors de l'affrontement avec Vegeta et Nappa).

Scouter 
Un , également connu sous le nom de détecteur, est un dispositif sous forme d'un petit appareil qui, selon une morphologie humanoïde, se fixe au niveau de l’oreille gauche (et, si son porteur en possède des externes, la recouvre à l'instar d'un écouteur de casque audio) et pourvu d'un petit écran d'affichage qui fait face à l’œil, en forme de lunette (permettant au détenteur d'en consulter directement les informations sans complètement détourner son attention ni masquer sa vue, tout en gardant sa liberté d'action) teintée différemment selon l'appareil (le plus souvent en une nuance de rouge, de vert ou de bleu). Cette technologie extraterrestre utilisée par certaines espèces ou organisations combattantes (par exemple, les Saiya-jin et l'armée de Freezer) sert à évaluer la puissance d’un individu (le plus souvent, un adversaire) et à le localiser géographiquement. Il permet aussi de transmettre des informations ou de communiquer à distance avec un autre détenteur de scouter.

Il permet de calculer en temps réel et mesurer selon une norme chiffrée la puissance dégagée par une forme de vie, mais ne permet d'évaluer toutefois ni son potentiel, ni sa valeur absolue si elle n'est pas déployée au moment de l'analyse : cette mesure demeure en cela relative, les concernés (notamment, les personnages principaux et, plus particulièrement, les Saiya-jin) ne pouvant maintenir leur puissance au maximum et l'utiliser que temporairement (cette durée étant elle aussi relative selon l'individu, son niveau circonstanciel de puissance et ses capacités), et certains d'entre eux étant également capables de masquer arbitrairement leur puissance réelle.

Lorsque la puissance d'un combattant devient inhabituellement élevée pour ses propres normes, comme tout appareil de calcul le scouter n’est plus capable de la mesurer, bute sur ses propres limites et s'emballe : il finit alors par exploser sous l'effet de la surchauffe. Cette limite de conception dépend néanmoins de la qualité du scouter utilisé : les scouters « standards » de l'armée de Freezer, comme celui que porte Raditz, explosent quand ils détectent une puissance supérieure à environ . Par contre, les scouters « haut de gamme », comme ceux du commando Ginyu, peuvent mesurer des puissances beaucoup plus grandes sans exploser (jusqu'à  vu dans le manga, lorsque Son Goku utilise l'Aura de Kaio devant Ginyu).

Senzu 
Le , aussi appelé haricot magique, est cultivé par Maître Karin.

Ressemblant à un haricot ordinaire, il possède en fait des propriétés régénératrices hors du commun : il suffit d'en ingérer un seul, même partiellement, pour voir ses blessures les plus graves guérir instantanément et récupérer toute son énergie (aussi bien celle vitale, que la combattive permettant de déployer sa puissance). Il permet également de se sustenter pour une durée de dix jours.

Le senzu a tout de même ses limites : n'agissant que sur les blessures physiques et ante-mortems, contrairement aux Dragon Balls il ne peut donc pas ressusciter un mort, et est inefficace face aux maladies (par exemple, lorsque Son Goku est atteint d'une maladie cardiaque due à un virus, le haricot magique n'a aucune influence sur son état).

Le senzu pousse sur l'arbre à haricots magiques, dont le seul exemplaire connu est au sommet de la tour Karin. En plus de sa géolocalisation qui le rend difficile d'accès, l'autre inconvénient de cet arbre est le temps nécessaire pour qu'il donne un légume, pour des quantités assez réduites.

T

Time Machine 
La  est un appareil de transport pour une personne inventée par Bulma du futur, permettant de voyager à travers le temps aussi bien dans le passé et le futur.

Seuls Trunks, Vegeta, Son Goku, Bulma et Cell l’ont utilisée (Vegeta, Son Goku et Bulma l'ont utilisée dans Dragon Ball Super). L’espace intérieur est limité pour une personne, bien que dans Dragon Ball Super, Vegeta, Trunks, Son Goku et Bulma arrivent à l'utiliser tous les quatre en même temps. Cell lui-même ne peut rentrer à l’âge adulte et doit retourner au stade d’œuf.

Trunks avec l’espoir de détruire tous les cyborgs, il inscrit le mot «  » qui signifie « Espoir !! » en anglais. Après son utilisation, elle nécessite huit mois de rechargement ce qui limite fortement le nombre d’utilisation. La première Time Machine à être utilisée fut inventée par la Bulma de la  alternative mais la première à faire son apparition dans le manga et l’anime fut inventée par la Bulma de la  histoire alternative.

V

Vaisseau spatial du Tout-Puissant 
Le vaisseau spatial du Tout-Puissant est le vaisseau dans lequel les parents du Tout-Puissant ont mis leur enfant et l’ont envoyé sur Terre pendant le dérèglement climatique survenu sur Namek. Une fois sur Terre, il restera caché dans les montagnes de Yunzabit pendant plus de  jusqu’à ce que  Popo propose à Bulma et ses compagnons de leur prêter ce vaisseau afin de les aider à se rendre sur Namek.

Z

Z-Sword 
La  est une épée légendaire qui se trouve au Kaioshinkaï. Elle se trouve entièrement plantée dans un piton rocheux que plusieurs générations de Kaios n'ont jamais réussi à retirer.

Après que Kaio Shin a fait venir Son Gohan au Kaiôshinkaï, il espère que celui-ci arrivera à la retirer. Une fois transformé en Super Saiyan, Son Gohan arrive finalement à la retirer avec difficulté. À partir de là, il s'entraîne avec cette épée mais éprouve beaucoup de difficultés au début car elle est extrêmement lourde. Une fois que Son Goku les a rejoints, ils décident de tester la robustesse de l'épée contre un cube fabriqué par Kaio Shin avec le métal le plus solide de l'univers. Mais à la surprise de tous, l'épée se casse et ils en profitent, sans le savoir, pour libérer l'esprit de Rou Dai Kaio Shin qui était enfermé dans cette épée par Beerus.

Notes et références

Références

Édition simple

Édition coffret

Perfect Edition

Épisodes de Dragon Ball Z

Voir aussi

Bibliographie

Autres livres

Article connexe 
 Univers d’Akira Toriyama